100 жінок:

 «100 жінок» (BBC) — нагорода від британської компанії «Бі-Бі-Сі»; спеціальний проєкт, заснований 2013 року, досліджує роль жінок у XXI столітті.
 «100 жінок» (OkayAfrica) — платформа для висвітлення 100 видатних африканських жінок від організації OkayAfrica.
  — американська романтична комедія 2002 року.